«Люксембу́рг» — український драматичний фільм-трилер, який знімає Мирослав Слабошпицький у копродукції з Францією, Норвегією, Німеччиною та Нідерландами. Фільм розповідає про людей, які живуть і працюють у Чорнобильській зоні відчуження в умовах ядерної зими.

Після розірвання контракту на створення фільму «Люксембург» між Держкіно та продюсерами фільму у жовтні 2018 року, доля стрічки невідома.

Виробництво

Назва 
Творці стрічки заявили, що вважають Чорнобильську зону відчуження свого роду окремою маленькою країною — Люксембургом, звідси й назва фільму. За словами Мирослава Слабошпицького, коли ви приїжджаєте на територію Чорнобильської зони відчуження і проходите інструктаж з техніки безпеки, вам кажуть, що територія Чорнобильської зони дорівнює території герцогства Люксембург. «Це така метафора. Це країна в країні. Там свої звичаї, свій народ. З одного боку, там радіаційна небезпека, з іншого — відчуття якоїсь вольності. Можливо, для багатьох людей це найкраще місце на світі. І люди, які там працюють, — це братство із системою розпізнавання свій-чужий», — зауважив режисер.

Бюджет 
Бюджет «Люксембургу» склав 1 мільйон 100 тисяч євро. Створення фільму підтримали Державне агентство України з питань кіно, фонд CNC (Франція), фонд Хуберта Белса Роттердамського кінофестивалю (Нідерланди) і Сурфонд (Норвегія).

12 листопада 2014 року «Люксембург» отримав грант у категорії «розробка сценарію» від Фонду Хуберта Балса Роттердамського міжнародного кінофестивалю. 27 січня 2015 року Слабошпицький отримав премію Global Filmmaking Award від Інституту Санденса, яка складається з грошового приза у розмірі 10 тисяч доларів, гарантованої участі у кінофестивалі «Санденс», права на один з 24 щорічних курсів навчальних лабораторій Інституту Санденса, а також постійної стратегічної підтримки з програми художнього кіно () цієї ж організації.

Розробка 
Розробка фільму почалась у липні 2014 року після показу попередньої стрічки режисера Мирослава Слабошпицького «Плем'я» на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах. За власними словами, Слабошпицький намагався зняти «Люксембург» протягом 10 років. «Насправді спроби зробити чорнобильський фільм у мене були з 2000 року. Ці спроби були однією із причин моєї вимушеної тимчасової еміграції з України за часів голови Державної служби кінематографії Ганни Чміль. Ця тема для мене є важливою, навіть особистою. Деякий час я працював у агентстві „Чорнобиль Інтер Інформ“ — це була організація, яка займалася туризмом у Чорнобильській зоні відчуження, і я був приголомшений цим місцем», — заявив режисер.

Ще у 2012 році Мирослав Слабошпицький отримав підтримку на проект фільму про Чорнобиль від кіностудії імені Олександра Довженка, але в результаті режисер не знайшов спільної мови з керівництом студії і зняв короткометражний фільм «Ядерні відходи».

17 листопада 2015 року під час прес-конференції було оголошено про початок виробництва фільму «Люксембург». Проект є спільним виробництвом України, Франції, Норвегії, Німеччини та Нідерландів. За словами учасників прес-конференції, це перший випадок такої широкої копродукції в історії співпраці зазначених країн.

На початку 2015 року відбулись пошуки локацій для натурних зйомок у Чорнобилі. Там було знято перші пробні кадри місцевості, так як до останнього часу творча команда не була впевнена в державній підтримці.

Реліз 
Ще до зйомок фільму «Люксембургу» права на його прокат придбали дистриб'ютори з Чехії, Греції і Словаччини.

Примітки

Посилання 
 
 

Фільми 2019
Скасовані фільми України
Фільми українською мовою
Фільми-драми України
Фільми-драми Німеччини
Фільми-драми Франції
Фільми-драми Норвегії
Фільми-драми Нідерландів
Фільми Мирослава Слабошпицького
Фільми про Чорнобиль